Puls eller PULS har flere betydninger:
 Puls – blodårernes banken (en direkte effekt af hjertets slag)
 Puls (musik) – en regelmæssig rytme i musik
 Puls (musikprogram) – et dansk tv-program om musik, som blev sendt på TV 2 i 1990'erne
 Puls (band) – en dansk popgruppe
 Puls (Holsten) – by og en kommune i Kreis Steinburg
 Puls (musikalbum) – musikalbum af den danske sanger, sangerskriver og producer ULYD